Фе́ликс Хосте́гович Цолакя́н (; 27 января 1952, село Неркин Джрапи Анийский район) — армянский государственный деятель, генерал-лейтенант (2010, генерал-майор с 1999 года). .

Биография 
1969—1974 — исторический факультет Ереванского государственного университета.

1974—1976 — работал в индустриально-технологическом техникуме (г. Арарат).

1976—1980 — секретарь, второй секретарь райкома ВЛКСМ Араратского района Армянской ССР.

1980—1985 — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отделения КГБ (г. Горис, Армянской ССР).

1985—1991 — начальник отделения КГБ г. Ехегнадзор, Армянской ССР.

1991—1992 — заместитель председателя Ехегнадзорского райисполкома Армении.

1993—1996 — начальник отделения УНБ г. Масис, Армения.

1996—1997 — начальник Ширакского управления Службы национальной безопасности Армении.

1997—1999 — начальник Ереванского управления Службы национальной безопасности Армении.

1999—2003 — начальник Контрольного управления Аппарата президента Армении.

2003—2007 — начальник Налоговой службы при правительстве Армении.

С июля по ноябрь 2007 — советник президента Армении.

1 ноября 2007 — указом президента назначен заместителем директора Службы национальной безопасности при правительстве Армении.

7 марта 2013 — назначен губернатором Ширакской области.

2016—2017 — руководитель Контрольной службы президента Армении.

2 апреля 2017 года избран депутатом армянского парламента по избирательному округу № 11 от Республиканской партии Армении. Во время голосования за кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении Цолакян стал единственным депутатом от республиканцев, кто поддержал Пашиняна.

Награды 
 Медаль Анании Ширакаци (2005)
 Медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени (2016)

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография

Персоналии:Спецслужбы Армении
Министры государственных доходов Армении
Министры по чрезвычайным ситуациям Армении
Сотрудники КГБ СССР
Функционеры ВЛКСМ
Депутаты Национального собрания Армении VI созыва
Члены Республиканской партии Армении
Генерал-лейтенанты (Армения)
Выпускники исторического факультета Ереванского государственного университета
Советники Президента Армении
Марзпеты Армении